Esistono più comuni francesi con questo nome

 Montmain – Côte-d'Or
 Montmain – Senna Marittima